Olivier Fugen, ancien footballeur français.
 Fred Fugen, pratiquant français de BASE jump, de parachutisme et de vol en wingsuit.